Leonor Carolina Gasparina Luisa, Princesa Reuss zu Köstritz (en alemán: Prinzessin Eleonore Caroline Gasparine Luise Reuß zu Köstritz, en búlgaro: Елеонора Каролина Гаспарина Луиза, принцеса фон Ройс-Кьостриц, 22 de agosto de 1860- 21 de septiembre de 1917), fue la primera zarina de la Bulgaria moderna y la segunda esposa del zar Fernando I de Bulgaria.

Biografía 

Nacida en Trebschen (actualmente Trzebiechów en Polonia), era hija del príncipe Enrique IV Reuss zu Köstritz y de la princesa Luisa Carolina Reuss zu Greiz. Un observador describió a Leonor como una mujer "simple pero práctica... capaz y de corazón amable."

Tras la muerte de su esposa María Luisa de Borbón-Parma, el príncipe Fernando I de Bulgaria buscó otra esposa que desempeñara las labores oficiales de consorte del jefe del estado. Debido a su homosexualidad y al hecho de que ya tenía hijos y herederos de su primera esposa, Fernando I estipuló a sus sirvientes que deseaba contraer matrimonio con una mujer que no esperase afecto ni atención. Se le presentó una lista de posibles candidatas y ella y Fernando I se casaron en Coburgo el 28 de febrero de 1908. Inicialmente recibió el título de Princesa de Bulgaria, pero asumió el título de Zarina el 5 de octubre de 1908, después de que Bulgaria declarase su completa independencia del Imperio otomano.

Presumiblemente Leonor fue previamente informada de las inclinaciones sexuales de su marido y es razonable dudar si el matrimonio llegó a consumarse. Fernando I pidió dormitorios separados para él y Leonor mientras eran invitados del rey Carlos I de Rumania durante su luna de miel. Por lo que parece Leonor fue rechazada íntimamente por Fernando durante su matrimonio, por lo que la zarina se dedicó al cuidado de sus hijastros y a realizar actividades de beneficencia para el pueblo búlgaro. Leonor trabajó como enfermera durante las Guerras balcánicas de 1912 y 1913 y durante la Primera Guerra Mundial, asistiendo a los soldados búlgaros heridos. Se dice que tenía "un don especial para aliviar el sufrimiento."

La zarina Leonor cayó gravemente enferma durante la Primera Guerra Mundial, y murió en Euxinograd, Bulgaria, el 12 de septiembre de 1917. Su último deseo, ser enterrada en una iglesia del siglo XII en Boyana, cerca de Sofía, fue finalmente concedido. Durante el período comunista la tumba fue profanada y sus joyas robadas, siendo a continuación completamente destruida. Con la llegada de la democracia en 1989 fue restaurada a su estado original.

Distinciones honoríficas 
  Dama gran cruz de la Orden de San Alejandro (Reino de Bulgaria).

Ancestros 
Ancestros de Leonor de Reuss-Köstritz

Referencias

Bibliografía 
 Aronson, T. (1986) Crowns in conflict: the triumph and the tragedy of European monarchy, 1910-1918, J. Murray, London. ISBN 0-7195-4279-0
 Constant, S. (1979) Foxy Ferdinand, 1861-1948, Tsar of Bulgaria, Sidgwick and Jackson, London. ISBN 0-283-98515-1

Leonor de Reuss-Köstritz
Princesas de Reuss
Nobles de Polonia del siglo XIX
Nobles de Polonia del siglo XX
Grandes cruces de la Orden de San Alejandro
Polacas del siglo XIX
Polacas del siglo XX
Personas de la Provincia de Brandeburgo